Budyně ist der Name von

 Budyně, Gemeinde im Okres Strakonice, Tschechien
 Budyně nad Ohří, Stadt im Okres Litoměřice, Tschechien
 Burg Budyně, Okres Litoměřice, Tschechien